Каменщина — старинная русская деревня в Хиславичском районе Смоленской области России к настоящему времени исчезнувшая.

Находилась в 3 километрах к югу от современной деревни Новая Рудня на левом берегу речки Духовой.

История 

Каменщина отмечена на карте Смоленской губернии 1773 года . 

В 1859 году Каменщина считается сельцом. В ней 14 дворов и 147 жителей  .

Отмечена она и на карте 1926 года с пометкой, что в ней 40 дворов . 

В 1978 году деревня входила в состав Ново-Руднянского сельсовета Хиславичского района.

Однако на позднейших топографических картах на месте деревни обозначается лишь урочище Каменщина. В настоящее время (2012 год) деревня Каменщина не числится в списках населённых пунктов.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района